Фелипе Тревизан Мартинс (; ) — бразильский футболист, защитник.

В 2009 году Фелипе был приглашён в льежский «Стандард», один из сильнейших клубов чемпионата Бельгии. Спокойно пережив смену обстановки, защитник быстро закрепился в стартовом составе клуба из Льежа. Летом 2012 года игрок получил предложение от немецкого «Ганновера 96», с которым подписал четырёхлетний контракт.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Ганновер 96»